Пользователь — лицо или организация, которое использует действующую систему для выполнения конкретной функции.

В частности, Пользователь АС — лицо, участвующее в функционировании автоматизированной системы или использующее результаты её функционирования.

С точки зрения информационной безопасности, пользователем является только человек. Программа же, работающая по его заданиям, является уже субъектом. С её помощью пользователь взаимодействует с абонентской системой, возможно включённой в сеть, и получает создаваемую ею рабочую среду. Пользователем является человек, использующий систему либо сеть для решения стоящих перед ним задач. Его именуют конечным пользователем. Сведения о пользователе называются профилем пользователя или учётной записью пользователя.

Самого пользователя, либо систему, с которой он работает, также называют абонентом информационной сети. Учётная запись, разрешающая абоненту получать доступ к ресурсам, называется абонементом. Для устранения маскировки и получения права доступа к этим ресурсам пользователю выдаётся пароль, свёртка (реже — копия) которого хранится в абонентской системе. На этой основе осуществляется идентификация и аутентификация пользователя и предоставление разрешения на работу с ресурсами.

Для удобной и эффективной работы создаются языки запросов и интерфейсы пользователя.

Пользователи получают разнообразные виды услуг, предоставляемые прикладными службами. По характеру работы различают отдельных пользователей и рабочие группы.

Примечания 

 

Компьютерная терминология
Информационная безопасность